The Time of Our Lives puede referirse a:

The Time of Our Lives, canción de Il Divo con la colaboración de Toni Braxton. Canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2006; 
The Time of Our Lives, primer EP de Miley Cyrus; o 
The Time of Our Lives, serie australiana de 2013.